Musikens makt kan avse:

 Musikens makt (film) – en svensk kort dramafilm från 1912
 Musikens makt (tidning) – en svensk musiktidning
 Musikens makt (bok) – en svensk bok, skriven av Olof Edsinger, utgiven på Förlaget Ordbild 1997
 Musikens makt (musikalbum) – ett musikalbum av Svenska musikrörelsen från 2001